Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Jankiewicz – doktor praw, sędzia grodzki w Samborze
 Jakub Jankiewicz – polski aktor dziecięcy i dubbingowy
 Jan Jankiewicz – dwukrotny wicemistrz świata w kolarstwie szosowym
 Jerzy Jankiewicz – polski pilot
 Karol Jankiewicz – polski aktor dubbingowy, teatralny oraz telewizyjny
 Leszek Jankiewicz – profesor i specjalista w dziedzinie fizjologii roślin ogrodniczych
 Marian Jankiewicz – polski pilot
 Paweł Jankiewicz – polski polityk, prawnik i działacz związkowy
 Ryszard Jankiewicz – lekarz, specjalista chirurgii ogólnej
 Wiktor Jankiewicz – polski prawnik